De 53e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 20 juli 1995. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Michel Vanhaecke, gevolgd door Daniel Verelst en Jean-Pierre Heynderickx.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé  Eendagswielerwedstrijd in 1995